

Persone di cognome Magnaghi 
 Alberto Magnaghi – geografo
Alberto Magnaghi  – architetto e urbanista
Ambrogio Magnaghi – pittore e architetto
 Augusto Magnaghi – architetto e designer
 Carlo Magnaghi – aviatore
 Debora Magnaghi – doppiatrice
 Giorgio Magnaghi – calciatore
 Giovan Battista Magnaghi – militare e oceanologo
 Franco Magnaghi – calciatore
 Stefano Magnaghi – autore, dirigente e produttore televisivo

Altro 
  – unità della Marina Militare Italiana
 Magnaghi – vulcano sottomarino del Mar Tirreno
 Villa Magnaghi – villa del XVIII secolo